Love's Old Sweet Song – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Warwick Trading Company
 Love's Old Sweet Song – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Love's Old Sweet Song – cortometraggio del 1913 diretto da Charles H. France
 Love's Old Sweet Song – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Deer Film Co.
 Love's Old Sweet Song – film del 1917 diretto da F. Martin Thornton
 Love's Old Sweet Song – cortometraggio del 1923 diretto da J. Searle Dawley
 Love's Old Sweet Song – film del 1933 diretto da H. Manning Haynes